Турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил с 19 декабря 1949 года по 19 января 1950 года в Москве.

Проводился по решению ФИДЕ с целью выявления новой чемпионки мира вместо В. Менчик, погибшей в Лондоне (1944) во время 2-й мировой войны 1939—1945.

В турнире приняли участие 16 участниц из 12 стран, в том числе 4 советские шахматистки (состав участниц определён ФИДЕ). Турнир завершился убедительной победой советских шахматисток: первой чемпионкой мира среди советских шахматисток стала Л. Руденко — 11½ очков. 2-е место заняла О. Рубцова — 10½ очков. 3—4-е места разделили В. Белова и Е. Быкова — по 10 очков.

Таблица

Литература 
 Женский шахматный чемпионат мира. Бюллетень Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР. Издание газеты «Вечерняя Москва». № 1—15
 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1949 год в шахматах
1950 год в шахматах
1949 год в Москве
1950 год в Москве
Спорт в России в 1949 году
Спорт в России в 1950 году
Международные соревнования по шахматам в СССР
Декабрь 1949 года
Январь 1950 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Шахматные турниры в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Чемпионаты мира в 1949 году
Чемпионаты мира в 1950 году